Ири́на Горюно́ва:
 Горюнова, Ирина Стояновна (род. 1972) — литературный критик, прозаик.
 Горюнова, Ирина Эдуардовна (род. 1964) — режиссёр, театральный педагог, журналист.